Keto și Kote  se poate referi la:

 Literatură
 1882 – piesa de teatru Hanuma („Ханума”) de scriitorul georgian Avksenti Țagareli;

 Muzică
 1919 Keto și Kote (operă) (Кето и Котэ) – operă comică (operetă) de Victor Dolidze bazat pe piesa lui Avksenti Țagareli „Hanuma”;

 Film
 1926 Hanuma (Ханума) – film artistic sovietic, regia Aleksandr Țuțunava
 1948 Keto și Kote (Кето и Котэ) – film  sovietic, regia Vahtang Tabliașvili și Șalva Ghedevanișvili 
 1978 Hanuma (Ханума) – film artistic sovietic, regia Gheorghi Tovstonogov și Iuri Aksenov